Программа КПСС 1961 года (также Третья Программа КПСС) — главный документ КПСС, принятый на XXII съезде КПСС 31 октября 1961 года. Основной целью программы было создание плана строительства коммунизма.

Стержнем нового подхода к строительству коммунизма служила попытка заменить жёсткую сталинскую централизацию власти (административное «давление сверху») социалистическим самоуправлением по принципам коммунистической морали. Моральный кодекс строителя коммунизма является составляющей частью Третьей Программы Партии, как и возобновление дружин и товарищеских судов, как и всеобщее внедрение моральных принципов коллективизма, инициативы, товарищеской взаимопомощи, и личной ответственности за коллективное благо. Многие из этих социальных реформ легли впоследствии в основу представлений о советских шестидесятых.

История создания 
XIX съезд КПСС пришёл к выводу, что с момента принятия II Программы партии произошли коренные перемены. Исходя из этого, съезд постановил считать необходимым произвести переработку Программы партии. На XX съезде КПСС ЦК было поручено «подготовить проект Программы КПСС, исходя из основных положений марксистско-ленинской теории, творчески развивающейся на основе исторического опыта нашей партии, опыта братских партий социалистических стран, опыта и достижений всего международного коммунистического и рабочего движения, а также с учётом подготовляемого перспективного плана коммунистического строительства, развития экономики и культуры Советского Союза».

Для разработки проекта Программы была создана рабочая группа, которая разместилась в санатории Управления делами ЦК КПСС «Сосны», находящемся в ближайшем Подмосковье, во главе с секретарём ЦК КПСС Б. Н. Пономарёвым. Первоначальные работы над созданием проекта новой Программы начались в середине 1958 года, в итоге в течение трёх лет над ней трудились около 100 крупнейших учёных и специалистов.

В июне 1958 года от имени О. В. Куусинена, одного из секретарей и члена Президиума ЦК КПСС, были разосланы тематические задания научным институтам, государственным ведомствам и общественным организациям. Особые задания получили академики Е. С. Варга и С. Г. Струмилин, подготовившие записку «На путях построения коммунизма», где приводились перспективы развития на 10–15 лет. 25 июля 1959 года Президиум ЦК расставляет акценты: теорией займутся академики, практические подсчёты — сколько, когда и где произведёт промышленность и сельское хозяйство, должны представить Госплан и Госэкономкомиссия.

К весне 1961 года работа над проектом завершилась, и его текст был предоставлен Первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущёву. 20, 21, 22 и 25 апреля он формулирует свои замечания. После соответствующей доработки проект Программы был рассмотрен 24 мая на Президиуме ЦК КПСС и 19 июня на Пленуме ЦК. 26 июля 1961 года на заседании Президиума ЦК КПСС текст проекта Программы, предоставленный Программной комиссией, был одобрен.

Главная экономическая задача партии и советского народа состоит в том, чтобы в течение двух десятилетий создать материально-техническую базу коммунизма.

Всенародное обсуждение 
30 июля 1961 года текст проекта Программы был опубликован в газетах «Правда» и «Известия» с тем, чтобы население могло ознакомиться с ним и высказать свои предложения и замечания. Партийные ячейки посылали в центр отчёты об обсуждении проекта Программы партии. Газеты и журналы должны были собирать письма населения, поступающие в редакцию и касающиеся проекта Программы, и направлять их для обработки и анализа в специально созданные рабочие группы, которые обобщали предложения по различным тематикам, например, по национальному вопросу.

К 15 сентября 1961 года в 6 журналов и 20 газет поступило в общей сложности 29070 корреспонденций, из которых 5039 было опубликовано. В общей сложности на партийных конференциях и собраниях трудящихся, посвящённых обсуждению этого документа, присутствовало почти 44 млн человек, а с учётом писем в местные газеты, партийные органы, радио и телевидение, по приводимым А. В. Пыжиковым данным, количество корреспонденции составляет .

Структура 
 Введение
 
 Часть первая: ПЕРЕХОД ОТ КАПИТАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ — ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
 Историческая неизбежность перехода от капитализма к социализму
 Всемирно-историческое значение Октябрьской революции и победы социализма в СССР
 Мировая система социализма
 Кризис мирового капитализма
 Международное революционное движение рабочего класса
 Национально-освободительное движение
 Борьба против буржуазной и реформистской идеологии
 Мирное сосуществование и борьба за всеобщий мир
 
 Часть вторая: ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
 Коммунизм — светлое будущее всего человечества
 Задачи партии в области экономического строительства, создания и развития материально-технической базы коммунизма
 Развитие промышленности, строительства, транспорта, их роль в создании производительных сил коммунизма
 Развитие сельского хозяйства и общественных отношений в деревне
 Руководство народным хозяйством и планирование
 Задачи партии в области подъёма материального благосостояния народа
 Задачи партии в области государственного строительства и дальнейшего развития социалистической демократии
 Советы и развитие демократических принципов государственного управления
 Дальнейшее повышение роли общественных организаций. Государство и коммунизм
 Укрепление Вооружённых Сил и обороноспособности Советского Союза
 Задачи партии в области национальных отношений
 Задачи партии в области идеологии, воспитания, образования, науки и культуры
 В области воспитания коммунистической сознательности
 В области народного образования
 В области науки
 В области культурного строительства, литературы и искусства
 Строительство коммунизма в СССР и сотрудничество социалистических стран
 Партия в период развёрнутого строительства коммунизма

См. также 
 Моральный кодекс строителя коммунизма

Примечания

Литература 
 Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. — : Новое литературное обозрение, 1998.
 Фокин А. А. Образы коммунистического будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950—1960-х гг.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — Челябинск, 2007.
 Titov, Alexander. The 1961 Party Programme and the Fate of Khrushchev’s Reforms. 2009. In Soviet State and Society under Nikita Khrushchev, by Melanie Ilic and Jeremy Smith, 8-26. : Taylor and Francis.
 Немцев М. Ю. К истории советской академической дисциплины «Основы научного коммунизма» // Идеи и идеалы. — 2016. — № 1(27).
 The U.S.S.R. and the future; an analysis of the new Program of the CPSU. Frederick A. Praeger,  1963.

Ссылки 
 Текст Третьей программы КПСС

Октябрь 1961 года
 22
Программы политических партий
1961 год в СССР
Документы КПСС